Серьги — украшение.
 Серьга — река на территории России и Финляндии.
 СерьГа — российская рок-группа.
 СерьГа — дебютный альбом одноименной группы, вышедший в 1995 году.
 Серьга — деталь или приспособление, используемые для подвешивания, ограниченно свободного крепления узлов и т.п.